Champy ist der Familienname folgender Personen: 

 Jacques-Pierre Champy (1744–1816), französischer Chemiker
 James A. Champy (* 1942), US-amerikanischer Management-Vordenker

Siehe auch:
 Ciampi